Осси:

 Осси () — коммуна в Италии.
 Осси (национальное прозвище) — прозвище восточных немцев и австралийцев.
 Осси Освальда (1899—1948) — немецкая актриса немого кино.
 Каунт Осси (1926—1976) — ямайский музыкант